Kaunzner ist der Familienname folgender Personen:

 Viktoria Elisabeth Kaunzner (* 1982), deutsche Violinistin, Komponistin, Poetin, Produzentin und Hochschullehrerin
 Wolfgang Kaunzner (1928–2017), deutscher Mathematikerhistoriker